

Sciences et techniques

Informatique 
 Le mot anglais  désigne une fonte de caractères (et non une police d'écriture) :
 Portable Compiled Font,
 TeX Font Metric

Culture et société

Mythologie 
 Font est le nom du dieu romain mineur des sources naturelles.

Religion 
 Les fonts baptismaux sont un article de mobilier ecclésiastique utilisé pour le baptême des enfants et des adultes.

Spectacle vivant 
 Font et Val est un duo comique français, composé de Patrick Font et Philippe Val, qui s'est produit de 1970 à 1995.

Patronyme 

 Constantin Font (1890-1954), un artiste français ;
 Fernando Font (1915-2002), un joueur et entraîneur de basket-ball espagnol ;
 Joan Font (1985-), un coureur cycliste espagnol ;
 Joseph de La Font (1686-1725), un dramaturge français ;
 Patrick Font (1940-2018), un humoriste et chansonnier français ;
 Pierre Jules André Marie de La Font (1885-1963), un général de corps d'armée français ;
 Vini Font (1984-), un joueur de beach tennis brésilien.

Toponyme 
Font est le nom occitan et catalan pour ,  source.

Localités 
 Font, une ancienne commune suisse, fusionnée avec la commune d'Estavayer ;
 Font-Romeu-Odeillo-Via, une commune française ;
 La Font de la Figuera, une commune de la province de Valence (Communauté valencienne, Espagne) ;
 La Font de la Reina, une commune de la province de Castellón (Communauté valencienne, Espagne) ;

Autres lieux 
 la grotte de Font-de-Gaume, une grotte ornée située sur le territoire de la commune des Eyzies-de-Tayac, en Dordogne (France) ;
 les pics de la Font Sancte, deux sommets situés entre la haute vallée de l'Ubaye, le val d'Escreins et la vallée de Ceillac, en France.